Duitsland 
 Kirchgasse (Berlin-Neukölln)
 Kirchgasse (Berlin-Tegel)
 Kirchgasse (Wiesbaden)

Zwitserland
 Kirchgasse (Aarau)
 Kirchgasse (Zürich)